Ministri – componenti di un governo
Ministri – gruppo musicale alternative rock italiano
Ministri – personaggi dell'anime e manga One Piece

Pagine correlate 
Ministro (disambigua)